Il Pool C della zona Euro-Africana Gruppo I nella Fed Cup 2013 è uno dei quattro gruppi in cui è suddiviso il Gruppo I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool A, Pool B, Pool D)

Polonia vs. Romania

Israele vs. Turchia

Polonia vs. Turchia

Israele vs. Romania

Israele vs. Polonia

Romania vs. Turchia

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2013